Mamercí (en llatí Mamercinus) o Mamerc (Mamercus) va ser la més antiga de les famílies patrícies romanes de la gens Emília i una de les més distingides durant els primers temps de la República. La gens Pinària també va usar aquest cognomen.

El seu nom era Mamerc durant el regnant de Numa Pompili, del qual tots els Emilis derivaven el seu origen. Va desaparèixer en temps de les guerres samnites. El nom Mamerc aviat el va usar com a praenomen la gens Emília i va seguir fent-ho durant molt de temps especialment entre els Emili Lèpid quan ja la família Mamerc o Mamertí s'havia extingit.

Els principals personatges amb nom Mamerc o Mamercí van ser:
 Claudi Mamercí o Mamertí, escriptor de panegírics romà.
 Gai Emili Mamercí, tribú amb potestat consular el 394 aC i 391 aC
 Luci Emili Mamercí (cònsol), cònsol el 366 aC i el 363 aC
 Luci Emili Mamercí (tribú), tribú amb potestat consular per set vegades al 
 Luci Emili Mamercí Privernes, cònsol el 341 aC i 329 aC
 Luci Emili Mamerc, cònsol el 484 aC, el 478 aC i el 473 aC
 Luci Emili Mamerci (magister equitum), magister equitum 
 Mamerc Emili Mamercí (cònsol), cònsol el 410 aC
 Mamerc Emili Mamercí (tribú) tribú amb potestat consular el 438 aC.
 Tiberi Emili Mamerc, cònsol el 470 aC i el 467 aC
 Tiberi Emili Mamercí, cònsol el 339 aC

De la Gens Pinària:
 Publi Pinari Mamercí Rufus, cònsol el 489 aC
 Luci Pinari Mamercí Rufus (cònsol), cònsol el 472 aC, fill de l'anterior
 Luci Pinari Mamercí Rufus (tribú 432 aC), tribú amb potestat consolar el 432 aC, fill de l'anterior

Referències

Vegeu també 
 Mamerc (fill de Numa Pompili)
 Mamerc de Catana, tirà de Catana